Артурс Стрелниекс (; род. , Талси, Латвийская ССР, СССР) — латвийский профессиональный баскетболист, играет на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Юрмала/Феникс».

Карьера 
После долго периода выступления на уровне полупрофессиональных команд, Стрелниекс начал свою профессиональную карьеру только в возрасте 24 лет, когда он подписан контракт с «Вентспилс» в сентябре 2009 года.

В июле 2012 года, Артурс переехал в рижский ВЭФ. В апреле 2014 года продлил контракт с клубом на три года. В июле 2016 года он стал игроком Юрмала/Феникс.

Личная жизнь 
Младший брат, Янис Стрелниекс, также профессиональный баскетболист.

Достижения 
  Чемпион Латвии: 2012/2013, 2014/2015

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК ВЭФ
 Профиль на сайте basketball.realgm.com

Баскетболисты Латвии
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК ВЭФ